

Forme GEO ou Geo (sans accent)

Nom 
Geo peut signifier :
 Geo, un magazine mensuel français de voyage et d'évasion par la photographie ;
 Geo Television, une chaîne allemande de documentaires issue du magazine ci-dessus ;
 Geo ado, un magazine mensuel français ludo-éducatif, destiné aux adolescents ;
 Geo, une ancienne marque de véhicules compacts économiques lancée par General Motors ; 
 Geo, un microformat permettant l'expression de coordonnées géographiques.

Code 
GEO peut signifier :
 Georgie
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (son code alpha-2 est GE) ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN alpha-3 (son code alpha-2 est GG) ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 selon la liste des codes pays du CIO.

Sigle 
GEO peut signifier :
 Geosynchronous equatorial orbit (en français, orbite géostationnaire) ;
 Grupo Especial de Operaciones (en français, Groupe spécial des opérations), unité de la police nationale espagnole.
  Group on Earth Observations (Groupe intergouvernemental sur l'observation de la Terre)

Forme Géo ou géo (avec accent)

Préfixe 

En français, géo- est un préfixe qui a pour origine le mot grec γη (ge) qui veut dire la terre. Ce préfixe est également présent dans d'autres langues. Géo- est donc un préfixe qui se retrouve dans de nombreux mots qui ont un rapport avec la terre  :
 géographie, l'étude de la surface de la Terre, également abrégé en géo comme dans l'expression histoire-géo ;
 géologie ;
 géopolitique ;
 géocentrisme ;
 géodésie.
géométrie
géophysique
géomatique

Prénom 
Géo est un prénom, dérivé de Georges.

Pseudonyme 

 Jean Geoffroy (1853-1924), un peintre et illustrateur français.

Code